La Prva makedonska fudbalska liga 2013-2014 è stata la 22ª stagione del massimo campionato di calcio macedone. Il torneo è iniziato il 4 agosto 2013 ed è terminato il 18 maggio 2014. Il Rabotnički ha vinto il torneo per la quarta volta nella sua storia.

Regolamento 
Le 12 squadre partecipanti si affrontano in un girone di andata-ritorno-andata, per un totale di 33 giornate.
La squadra campione di Macedonia è ammessa al secondo turno di qualificazione della UEFA Champions League 2014-2015.
La seconda e la terza classificata sono ammesse al primo turno di qualificazione della UEFA Europa League 2014-2015.
Le ultime quattro classificate retrocedono direttamente in Vtora Liga.

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Campione di Macedonia e ammessa alla UEFA Champions League 2014-2015
      Ammesse alla UEFA Europa League 2014-2015
      Retrocesse in Vtora Liga 2014-2015

Risultati

Classifica marcatori

Verdetti 
 Campione di Macedonia: 
 In UEFA Champions League 2014-2015: 
 In UEFA Europa League 2014-2015: ,  e 
 Retrocesse in Vtora Liga: , ,  e

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 2013
Calcio nel 2014
2013-2014